Га́мільтон () — англомовне прізвище шотландського походження, а також ім'я та топонім.

Прізвище 
 Гамільтони () — шотландський рівнинний клан, один з найважливіших кланів південної Шотландії.

Відомі носії прізвища:
 Александер Гамільтон (; 1755—1804) — американський політик, перший міністр фінансів США.
 Браян Гамільтон (;  1946) — північноірландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Віллабі Гамільтон (; 1864–1943) — ірландський тенісист, переможець Вімблдонського турніру.
 Вільям Гамільтон (; 1751—1801) — англійський художник.
 Вільям Дональд Гамільтон (; 1936—2000) — британський еволюційний біолог.
 Вільям Дуглас Гамільтон (; 1730—1803) — британський дипломат, археолог та вулканолог.
 Вільям Ровен Гамільтон (; 1806—1865) — ірландський математик 19 ст.
 Гай Гамільтон (;  1922) — британський кінорежисер та сценарист.
 Гуґо Юган Гамільтон (; (1668 або 1669—1748) — шведський військовий діяч, учасник Північної війни.
 Дагі Гамільтон (;  1993) — канадський хокеїст.
 Джеймс Гамільтон (; 1869—1951) — шотландський футболіст, нападник.
 Джефф Гамільтон (;  1977) — американський хокеїст.
 Джордж Гамільтон (; (1917—2001) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Едмонд Гемілтон (; 1904—1977) — американський письменник-фантаст
 Ел Гамільтон (;  1946) — канадський хокеїст.
 Емма Гамільтон (; 1765—1815) — кохана британського адмірала Гораціо Нельсона.
 Ентоні Гамільтон (;  1971) — англійський професіональний гравець у снукер.
 Кайл Гамільтон (;  1978) — канадський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).
 Лінда Гамільтон (;  1956) — американська актриса.
 Льюїс Гамільтон (;  1985) — пілот Формули-1.
 Маргарет Гамільтон (, уроджена Гефілд, ;  1936) — американська комп'ютерна вчена, системний інженер і власниця бізнесу.
 Пітер Ф. Гамільтон (;  1960) — британський письменник, який пише в жанрі наукової фантастики.
 Раян Гамільтон (;  1985) — канадський хокеїст.
 Річард Гамільтон (;  1978) — американський баскетболіст, захисник.
 Річард Гамільтон (;  1943) — професор математики Колумбійського університету.
 Роберт Гамільтон (, 1877—1948) — шотландський футболіст.
 Скотт Гамільтон (;  1958) — американський фігурист, олімпійський чемпіон (1984).

Ім'я 
 Гамільтон Бергер () — персонаж, вигаданий американським письменником Ерлом Ґарднером, окружний прокурор з Лос-Анжелеса.
 Гамільтон Грін (; 1934) — гаянський політик, прем'єр-міністр країни з 1985 до 1992 року.
 Гамільтон Г'юм (; 1797—1873) — австралійський мандрівник-дослідник.
 Гамільтон Рікард (; 1974) — колишній колумбійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Гамілтон Сміт (; 1931) — американський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології (1978).
 Гамільтон Фіш (; 1808—1893) — американський політик.

Див. також 
 Гамільтон

Посилання 
 
Англійські прізвища
Шотландські прізвища